Пиншо́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Пиншон, Аннэ-Теофил (1814—1891) — французский прелат, апостольский викарий Северо-Западного Сычуаня.
 Пиншон, Вильгельм (ум. 1234) — французский прелат, епископ Сен-Бриё, католический святой.
  (1886—1943) — французский художник-постимпрессионист.